Австрийская Бундеслига 1988/1989 () — 78-й розыгрыш чемпионата Австрии по футболу с момента его основания. Он начался 22 июля 1988 года и закончился 9 июня 1989 года.

Клубы-участники

Осенний сезон

Весенний сезон

Чемпионский плей-офф

Переходный плей-офф

Ссылки 
Сезон 1988/1989 на rsssf.com 

1988/1989
Спорт в Австрии в 1988 году
Спорт в Австрии в 1989 году
Австрия
Австрия